Hermann Härtel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Härtel (Verleger) (1803–1875), deutscher Verleger und Buchhändler 
 Hermann Härtel (Maler) (* 1943), österreichischer Maler und Grafiker 
 Hermann Härtel (Musiker) (* 1949), österreichischer Musiker und Volksmusikforscher